Queimados Futebol Clube é uma agremiação esportiva da cidade de Queimados, no estado do Rio de Janeiro, fundada a 26 de março de 1922.

História 

Tradicional alvinegro da Baixada Fluminense, em sua história alterna participações nos certames promovidos pela Liga de Desportos de Nova Iguaçu e no Campeonato Estadual da Terceira Divisão do Rio de Janeiro.

Em 1950, é campeão iguaçuano dos segundos quadros. Torna-se campeão invicto em 1957.

Em 1971, vence de forma invicta a categoria juvenil. Em 1973, sagra-se tricampeão juvenil. Em 1973, vence a Divisão Especial em campeonato promovido pela mesma liga. Seu presidente era Miguel Fortes.

A campanha da equipe foi memorável. No primeiro turno vence por 3 a 0 o Belford Roxo, 1 a 0 no Morro Agudo, 0 a 0 contra o Heliópolis, 2 a 0 no Mesquita, 1 a 1 com o XV de Novembro, e 1 a 0 no Aliados. No segundo turno, 2 a 0 no Belford Roxo, 1 a 1 contra o Morro Agudo, 0 a 2 para o Heliópolis, 1 a 1 com o Mesquita, 2 a 1 no XV de Novembro e 2 a 0 no Aliados. O Queimados, a despeito da derrota para o Heliópolis, recorreu e ganhou os pontos da partida.

Em 1987, conquista o Campeonato Iguaçuano da Liga de Desportos de Nova Iguaçu ao vencer na final o Ferroviário de Austin.

Em 1988 é vice-campeão da Taça Cidade Nova Iguaçu ao perder a final para o Cabuçu.

Em 1989, arremata a Copa da Baixada, disputada por quatro agremiações de São João de Meriti e quatro de Nova Iguaçu. Vence o Fazenda Futebol Clube na decisão.

Em 1990, sagra-se vice-campeão do Campeonato Iguaçuano ao perder a decisão para o Diamantes de Austin. No mesmo ano é campeão da Taça Cidade Nova Iguaçu ao vencer o Atlético Clube Aliados.

Em 1994, perde o título do Campeonato Iguaçuano para o Atlético Clube Horizonte na final.

A sua estreia em âmbito profissional se deu no Campeonato Estadual da Terceira Divisão de Profissionais de 1997, quando ficou em quinto lugar na classificação geral.

Depois dessa experiência, o clube não mais se aventurou nas disputas de âmbito profissional, paralisando suas atividades.

Porém, um fato novo ocorre em 2009. A prefeitura da cidade promove uma parceria com o Grande Rio Bréscia Clube para a disputa do Campeonato Estadual da Segunda Divisão. O clube de Magé transfere toda a sua logística para Queimados, utilizando inclusive o uniforme do Queimados para a disputa, além do estádio Júlio Kengen para mando de suas partidas. Contudo, a parceria é logo desfeita.

Em 2011, o clube retorna ao profissionalismo com o apoio da Prefeitura e da Secretaria de Esportes e Lazer. Na primeira fase da competição disputa o Grupo "B". Fica em primeiro em sua chave e se classifica juntamente com Duquecaxiense Futebol Clube e Grêmio Mangaratibense. São eliminados Nilópolis Futebol Clube, Esporte Clube Rio São Paulo e Futuro Bem Próximo Atlético Clube. Na segunda fase disputa o Grupo "I" mas acaba eliminado ficar na lanterna. Se classificam Centro Esportivo Yasmin e Duquecaxiense Futebol Clube. O Serrano Foot Ball Club também é eliminado, apesar de favorito.

Em 2012, participa do Grupo "A". Ao final da primeira fase se classifica em terceiro sendo superado por Clube Atlético da Barra da Tijuca e Villa Rio Esporte Clube. O Barcelona Esporte Clube também se habilitou à segunda fase. Nesta, o Queimados novamente se habilita no Grupo "E" ao ficar em segundo, atrás somente do São Gonçalo Esporte Clube. São eliminados Clube de Futebol São José e São Gonçalo Futebol Clube. Na terceira fase, a anterior às semifinais, o Alvinegro é eliminado ao ficar na lanterna do Grupo "I" que classificou Clube Atlético da Barra da Tijuca e Paduano Esporte Clube. O São Pedro Atlético Clube também foi eliminado. Também em 2012, o atacante Celsinho marcou todos os oito gols da equipe na vitória por 8x2 sobre o Centro Esportivo Social Arturzinho.

Foi sofrido, com direito a muita emoção e drama, mas o Queimados garantiu acesso à Série B do Campeonato Carioca 2014. No estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu,  o time da Baixada fez 2 a 1, de virada, no Barcelona de Jacarepaguá, gols de Tiquinho e Timbúrcio (Rodrigo Will descontou), e ratificou a tão sonhada vaga na segunda divisão do futebol do Rio de Janeiro  junto com  Miguel Couto, São Gonçalo FC e Mangaratibense.

Possui sede social e um estádio próprio, o Júlio Kengen, com capacidade para 5.000 lugares. Suas cores são o preto e o branco.

Títulos

Municipais 
 Copa da Baixada: 1
(1989)

 Taça Cidade Nova Iguaçu: 1
(1990)

 Liga de Desportos de Nova Iguaçu: 3
(1957), (1973) e (1987)

 Vice-campeão da Liga de Desportos de Nova Iguaçu: 3
(1972), (1990) e (1994)

 Vice-campeão da Taça Cidade Nova Iguaçu: 1
(1988)

 1950 - Campeão da Liga de Desportos de Nova Iguaçu (Segundo quadro);
 1957 - Campeão da Liga de Desportos de Nova Iguaçu (invicto);
 1971 - Campeão da Liga de Desportos de Nova Iguaçu (Juvenil);
 1973 - Tricampeão da Liga de Desportos de Nova Iguaçu (Juvenil);
 1973 - Campeão da Divisão Especial da Liga de Desportos de Nova Iguaçu;

Ver também 
 Perfil na FFERJ
 Confederação Brasileira de Futebol
 Campeonato Brasileiro
 Copa do Brasil
 Clubes brasileiros de futebol

 VIANA, Eduardo. Implantação do futebol Profissional no Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Editora Cátedra, s/d.

Ligações externas 
 

Esporte de Queimados
Clubes de futebol fundados em 1922
Fundações no Rio de Janeiro em 1922